Сборная Шотландии по регби (, ) — национальная команда Шотландии по регби, представляющая страну в международных матчах и турнирах. Управляется . Относится World Rugby к сборным хай-перфоманс, то есть к наиболее сильным командам мира. Домашняя арена сборной — стадион «Мюррейфилд» в Эдинбурге, который вмещает чуть больше 67 тысяч зрителей.

Шотландцы ежегодно участвуют в Кубке шести наций, победив в нём 15 раз, в том числе выиграв последний Кубок пяти наций в 1999 году, и трижды завоевав большой шлем. Раз в четыре года команда принимает участие в чемпионатах мира по регби, высшим достижением для неё стало 4-е место в 1991 году. В феврале 2017 года сборная Шотландии заняла пятую строчку в рейтинге World Rugby, что стало её лучшим результатом с момента создания рейтинга в 2003 году.

Свой первый матч сборная Шотландии сыграла 27 марта 1871 года против сборной Англии, выиграв со счетом 1:0. Эта встреча вошла в историю как первый международный матч сборных в истории регби. В наши дни противостояние шотландцев и англичан считается одним из классических регбийных противостояний. Победитель матча Кубка шести наций между ними становится обладателем Кубка Калькутты. Раз в четыре года спортсмены, выступающие за сборную Шотландии могут быть вызваны в состав «Британских и ирландских львов», международную выставочную команду, составляемую из игроков из Шотландии, Англии, Ирландии и Уэльса. Поскольку в Шотландии нет официального национального гимна, перед матчами исполняется патриотическая песня Flower of Scotland.

Результаты

Кубок шести наций 
Сборная Шотландии ежегодно участвует в Кубке шести наций с момента основания турнира в 1883 году. Шотландцы впервые единолично выиграли трофей в 1887 году, и с тех пор повторили свой успех ещё 14 раз. Трижды «чертополохи» обыгрывали всех своих соперников и становились обладателями большого шлема (в 1925, 1984 и 1990 годах). Кроме того, шотландцы семь раз получали Тройную корону за победами над тремя другими домашними нациями. В рамках турнира шотландцы могут каждый год выиграть ещё два малых кубка — Кубок Калькутты (в матчах с англичанами) и Столетний куэйч (в матчах с ирландцами). В 1999 году сборная Шотландии стала победителем последнего розыгрыша Кубка пяти наций. С 2000 года в турнире участвует сборная Италии и в этом формате соревнования «тёмно-синие» ни разу не сумели добиться триумфа.

Чемпионат мира 
Сборная Шотландии принимала участие во всех восьми розыгрышах чемпионатах мира. Наилучшим достижением сборной стало четвёртое место в 1991 году. В матче за третье место «тёмно-синие» встретились со сборной Новой Зеландии и проиграли со счётом 6:13. Шотландцы — постоянные участники плей-офф. Единственный раз, когда они закончили своё выступление на групповом этапе, случился на чемпионате 2011 года.

Общие результаты 
Таблица международных встреч сборной Шотландии (данные на 24 июня 2017 года):

Игроки

Текущий состав 
Состав сборной Шотландии на летние тестовые матчи 2017 года.
Главный тренер: Грегор Таунсенд

Зал славы 
Семеро игроков, выступавших за сборную Шотландии включены в Зал славы World Rugby:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сборной Шотландии по регби
 Официальный сайт Шотландского регбийного союза

Шотландия
Регби в Шотландии
Регби